Станислав Леопольд Бжозовский (, иногда — Бржозовский, 28 июня 1878 — 30 апреля 1911) — польский писатель, литературный критик и «философ труда», чьи взгляды складывались под влиянием Лабриолы, Сореля, Ницше и Бергсона.

Биография 
Сын помещика. Учился в Варшавском университете, в 1898 был исключён за участие в студенческих волнениях.

Был близок к социал-демократам, его статьи и книги пользовались большой популярностью среди социалистических кругов Польши. Интерпретировал Маркса в духе анархизма, сорелизма, ницшеанства и буржуазного индивидуализма. В студенческие годы при аресте дал откровенные показания. После революции 1905 года сблизился с социал-патриотами и неокатоликами.

Благодаря сведениям, полученным Владимиром Бурцевым от Михаила Бакая, в 1910 году был созван Межпартийный суд, который осудил Бжозовского за написание обзоров для охранки. Однако даже после этого различные представители литературного мира Польши продолжали его защищать. Умер во Флоренции и похоронен по католическому обряду.

Современные польские авторы (Чеслав Милош, Лешек Колаковский, Анджей Валицкий) указывают, что некоторые неизвестные широкому кругу интерпретации марксизма Бжозовским предвосхитили позднейшие труды Дьёрдя Лукача и Антонио Грамши. В 2005 году была основана «Ассоциация Станислава Бжозовского», издающая основанный в 2002 году левый журнал «Политическая критика» («Krytyka Polityczna»).

Сочинения 
 Бржозовский С. Зарево = Płomienie. / Пер. Евг. Троповского, предисл. Евг. Колосова. — Петербург ; Москва : Гос. изд-во, 1923. — 574 с.

Примечания

Литература 
 
 Статья в Литературной энциклопедии
 Бурцев В. Л. В погоне за провокаторами. М.—Л.: «Молодая гвардия», 1989
 Walicki Andrzej. Stanisław Brzozowski and the Polish beginnings of Western Marxism. Oxford University Press, 1989

Писатели Польши
Писатели Польши XIX века
Писатели Польши XX века
Социалисты Польши
Драматурги Польши
Польские драматурги XIX века
Польские драматурги XX века
Философы Польши
Секретные сотрудники Департамента полиции
Марксисты